Мы́шкин — фамилия и топоним.

Населённый пункт 
 Мышкин — город в Ярославской области России, административный центр Мышкинского района.

Фамилия 
 Мышкин, Анатолий Дмитриевич (род. 1954) — советский баскетболист.
 Мышкин, Андрей Александрович (1899—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Мышкин, Владимир Семёнович (род. 1955) — советский хоккеист.
 Мышкин, Иван Иванович (1899—1982) — советский врач.
 Мышкин, Ипполит Никитич (1848—1885) — русский революционер.
 Мышкин, Николай Константинович (род. 1948) — белорусский учёный в области материаловедения и трибологии, академик Национальной академии наук Беларуси
 Мышкин, Николай Павлович (1864—1936) — российский физик и метеоролог.

Мышкина 
 Мышкина, Мария Егоровна (в замужестве Селенкина; 1845—1923) — писатель, прозаик.
 Мышкина, Мария Иосифовна (1919—2002) — советский работник образования.

Вымышленные герои 
 Князь Мышкин — Лев Николаевич Мышкин, главный герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

См. также